Bruno Scher – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giovanni Scher – canottiere italiano
 Paula Scher – illustratrice, pittrice, insegnante e grafica statunitense